Logunov ist der Nachname von:
Alexander Logunov, russischer Mathematiker
Artur Logunov, ukrainischer Schauspieler